Archivio Mitrokhin – archivio dell'ex funzionario del KGB, Vasilij Nikitič Mitrochin
Dossier Mitrokhin – report del SISMI riguardante le attività del KGB in Italia
Vasilij Nikitič Mitrochin (1922-2004) – militare e agente segreto del KGB sovietico